Olivier Marmurek (* 12. Dezember 1969) ist ein französischer Tischtennisspieler. Er ist mehrfacher französischer Meister.

Nationale Erfolge 
Marmurek wurde fünfmal französischer Meister, nämlich 1991 im Doppel mit Patrick Chila, 1991 und 1993 bis 1995 im Mixed mit Emmanuelle Coubat.

Internationale Erfolge 
Marmureks erster internationaler Erfolg war Titelgewinn im Mixed mit Emmanuelle Coubat bei der Europameisterschaft der Jugend 1987. Bei den Europameisterschaften erreichte er im Doppel 1988 (mit Patrick Renversé) und 1994 (mit Patrick Chila) das Viertelfinale. 1989 wurde er für die Weltmeisterschaft in Dortmund nominiert.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Eintrag in der französischen Datenbank sportquick.com (abgerufen am 17. September 2012)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Frankreich)
Französischer Meister (Tischtennis)
Franzose
Geboren 1969
Mann